1 Dywizja Strzelców Polskich – w składzie AP we Francji
 1 Dywizja Strzelców Polskich – w składzie WP na Wschodzie